Рувензо́ри (), или Руэнзо́ри () — горный массив в Восточной и Центральной Африке, на границе Уганды и Демократической Республики Конго. Возможно, этот горный хребет и есть те самые Лунные горы, упоминаемые античными географами как исток Нила.. Название «Рувензори» в переводе означает «творец дождя» или «повелитель облаков».

География 
Горы Рувензори расположены в западной части Восточно-Африканской рифтовой системы; представляют собой сводово-горстовое поднятие, сложенное докембрийскими кристаллическими породами. К югу от гряды лежат озёра Эдуард и Джордж, с запада протекает река Семлики, впадающая в озеро Альберт, которое расположено к северо-востоку от хребта. С востока от гор проходит дорога от Форт-Портала до Мпондве.

Длина хребта 120 км, ширина — около 50 км. Хребет включает в себя 6 основных вершин: Маргерита (Стэнли) 5109 м, Спик 4890 м, Бейкер 4843 м, Эмин 4798 м, Гесси 4715 м и Луиджи и Савоя 4627 м. Вершина Стэнли является третьей по высоте вершиной Африки после Килиманджаро и горы Кения, однако в отличие от последних горы Рувензори имеют не вулканическое происхождение. Вершины Рувензори скрыты за облаками 300 дней в году.

В 1906 году число ледников составляло 43 и их площадь была 7,5 км² — половина всей площади оледенения в Африке. БСЭ сообщает об общей площади ледников в 5 км². В 2005 году постоянное оледенение имело площадь около 1,5 км² и присутствовало только на 3 горах. В 2020 году по прогнозам учёных ледники пропадут совсем, что может отразиться на общей экосистеме гор.

Растительность и животный мир 
Горы Рувензори имеют уникальную для экваториальной Африки фауну и флору. Там произрастает древесная форма вереска (эрика древовидная) и многие другие эндемичные растения. На нижних склонах массива до высоты около 2600 м — предгорные и горные влажные вечнозелёные леса, частично замещенные вторичными саваннами. Верхняя граница леса оторочена бамбуковыми зарослями, а также зарослями представителей семейства Вересковые. На высоте 2600—3800 м преобладает субальпийская растительность (в основном древовидный вереск), а выше 3800 м располагается альпийский пояс с высокогорными лугами, на которых произрастают древовидные крестовники и лобелии.

Источники:

Из-за неограниченной охоты в 1970—1980 годах в горах Рувензори сильно уменьшилось число крупных животных. В лесной зоне иногда встречаются лесные слоны и быки, часто можно наблюдать шимпанзе, коронованных мартышек, гверецу, южноафриканскую антилопу, лесного вепря, дамана и леопарда, который обитает на высотах до 4000 метров. Горы Рувензори — одно из важнейших мест обитания птиц в Уганде. Всего в парке зарегистрировано 195 видов птиц, среди которых руанзорский турако, франколин, оливковый голубь, белошейная ворона и горный канюк. Многие из видов птиц являются эндемиками.

На территории гор Рувензори, 4/5 из которых расположено в Уганде, имеется два национальных парка. В 1925 году в Бельгийском Конго был образован национальный парк Альберт, впоследствии переименованный в Киву, а затем в 1969 году был выделен национальный парк Вирунга. Со стороны Уганды горы в 1941 году стали охраняться как лесной заповедник, а в 1991 году был создан национальный парк «Горы Рувензори», штаб которого расположен в предгорьях возле Ибанды. Оба национальных парка входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История 
Массив открыт в 1876 году экспедицией Генри Стэнли, который со слов местных жителей записал несколько названий. Из этих названий закрепилось нынешнее, которое означает «творец дождя», «повелитель облаков». Первое восхождение на вершину было совершено герцогом Абруццким в 1906 году.

См.также 

 Национальный парк «Горы Рувензори»

Примечания

Ссылки 
 

Горные хребты Африки
Горы Уганды
Горы Демократической Республики Конго
Ледники Уганды
Ледники Демократической Республики Конго